Марибор — многозначный термин.

 Марибор — город в Словении.
 «Марибор» — словенский футбольный клуб.
 «Марибор» — словенский хоккейный клуб.